Komarova se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lyudmila Komarova
 Emma Petrovna Komarova